Belgische Werkliedenpartij
 Pijn op de borst